Ехидо Хуарез има више значења:

 Ехидо Хуарез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Хуарез (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику